Кубок Футбольной лиги 2006/07 — 47-й розыгрыш турнира под названием «Кубок Футбольной лиги». Турнир также был известен как Кубок Carling, в честь главного спонсора турнира, канадской пивоваренной компании Carling. Соревнование проводится по системе «плей-офф» среди 92 лучших клубов Англии.

Победителем турнира стал лондонский «Челси» обыграв в финале на «Миллениуме» в Кардиффе одного из своих принципиальных соперников, «Арсенал», благодаря двум голам Дидье Дрогба.

Формат 

Турнир включает в себя пять раундов игр на выбывание, двухматчевые полуфиналы и финальный матч на нейтральной арене.

Турнир не подразумевает переигровок. В случае ничьи играется дополнительное время, и если и оно не выявляет победителя, пробиваются послематчевые пенальти.

Первый раунд 
72 клуба Футбольной лиги Англии вступают в борьбу за трофей в первом раунде. Клубы поделены по географическому признаку на «северную» и «южную» секцию.

1 Счёт после 90 минут основного времени

Второй раунд 
К победителям предыдущего раунда присоединились 12 клубов АПЛ, не участвующие в еврокубках.

Жеребьевка прошла 26 августа 2006 года, матчи — 18 сентября.

1 Счёт после 90 минут основного времени

Третий раунд 
Жеребьевка третьего раунда прошла 23 сентября. К 24-м победителям предыдущего раунда присоединились команды-участники еврокубков текущего сезона.

1 Счёт после 90 минут основного времени

Четвёртый раунд 
Жеребьевка четвёртого раунда прошла 25 октября 2006 года.

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи 

Победа «Челси» 5:1 по сумме двух матчей.

Победа «Арсенала» 5:3 по сумме двух матчей.

Финал

Примечания 
 Кубок Футбольной лиги

Ссылки 
 Официальный сайт Carling Cup
 Carling Cup на bbc.co.uk
 Carling Cup на soccerbase.com

2006
Футбол в Англии в сезоне 2006/2007